GO, Go eller go kan avse: 

 Go (brädspel) – ett strategiskt brädspel för två spelare
 Go (musikgrupp) – en supergrupp som skapades 1976
 Go (programspråk) – ett programmeringsspråk ursprungligen utvecklat på Google Inc
 Go (roman) – den första Beat romanen, av John Clellon Holmes
 Go! – ett musikalbum från 1962 av den amerikanska jazzsaxofonisten Dexter Gordon
 Go! (Ny Generation) – en ekumenisk konferens som anordnas av ungdomsorganisationen Ny Generation
 GO-regionen – en informell region i Sverige och Norge, vilken utgörs av Oslo, Akershus, Østfold, Storgöteborg och Västra Götalandsregionen (Göteborg och Oslosamarbetet)
 GO (sporthandelskedja) – en sporthandelskedja i Stockholm